Славя́нская библиоте́ка:

Библиотеки 
 Славянская библиотека — библиотека при Национальной библиотеке Чехии, созданная в 1924 году.
 Славянская библиотека — библиотека русских эмигрантов в Париже (Франция), созданная в 1855 году.
 Славянская библиотека — библиотека Хельсинкского университета (Финляндия), созданная в XIX веке.
 Славянская библиотека — библиотека, существовавшая в Одессе (Российская империя).
 Славянская библиотека — библиотека, существовавшая в Дерпте (Российская империя).
 Славянская библиотека — библиотека в Гомеле (Беларусь), созданная в 1999 году.

Прочее 
 «Славянская библиотека» — сборник статей по славяноведению, изданный в Вене (Священная Римская империя) в 1795 году.